Seznam členů Zastupitelstva města Hradec Králové uvádí přehled všech zastupitelů, kteří byli členy Zastupitelstva města Hradec Králové od jeho obnovení v roce 1990.

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 Členové zastupitelstva na webu města Hradec Králové
 Komunální volby 2018 a další údaje Českého statistického úřadu na Volby.cz
 Komunální volby 2018 na iROZHLAS
 Mapa výsledků ve volebních okrscích na iROZHLAS

Volby do zastupitelstev obcí v Česku